Xenasteia är ett släkte av tvåvingar. Xenasteia ingår i familjen Xenasteiidae. 

Xenasteia är enda släktet i familjen Xenasteiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Xenasteia